Iława steht für folgende geographische Objekte in Polen:

 Iława, Stadt im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Iława (Landgemeinde), Landgemeinde im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Iława (Nysa), Dorf in der Gmina Nysa, Powiat Nyski, Woiwodschaft Opole
 Iława (Szprotawa), Stadtteil von Szprotawa, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus